Kummelskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kummelskäret, Vörå, Österbotten, 
 Kummelskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Kummelskäret (söder om Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Kummelskär
Kummelskären
Hummelskäret

Robotskapade Finlandförgreningar